Ливия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в четвёртый раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1984 года, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1980-е годы в Ливии